Biologia:
 Parra, forma de cultivar la vinya
 Haemulon parra, peix de la família dels hemúlids.
 Toponímia:
 La Parra de las Vegas, municipi de la província de Conca
 La Parra, municipi de la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Biografies:
 Carlos Parra Mestre (Oliva, 1974), pilotari valencià, rest en la modalitat de raspall
 José Luis Parra Fernández
 Josep Parra i Martínez (Blanes, 1925), futbolista català dels anys 1940-1950
 Vicente Parra Sisternes (Xàtiva, 1962), polític valencià